URW est un sigle ou un code qui peut désigner :
 Unibail-Rodamco-Westfield, multinationale française d’immobilier commercial ;
 UnReal World, un jeu vidéo sorti en 1992 ;
 Unternehmensberatung Rubow Weber, fonderie typographique allemande.